Um total de 121 times se inscreveram para as Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 1986, competindo por um total de 24 vagas na fase final. O México, como país-sede, e a Itália, como defensores do título, se classificaram automaticamente, deixando 22 vagas.

As 24 vagas disponíveis na Copa do Mundo de 1986 seriam distribuídas entre as zonas continentais da seguinte maneira:

 Europa (UEFA): 13,5 vagas, 1 delas iria à Itália, que se classificou automaticamente, enquanto as outras 12,5 vagas foram disputadas por 32 times, a última vaga seria disputada contra o vencedor da Oceania.
 América do Sul (CONMEBOL): 4 vagas, disputadas por 10 times
 América do Norte, América Central e Caribe (CONCACAF): 2 vagas, 1 delas iria ao México, que se classificou automaticamente, enquanto a outra vaga seria disputada por 17 times.
 África (CAF): 2 vagas disputadas entre 29 times.
 Ásia (AFC): 2 vagas disputadas por 27 times.
 Oceania (OFC): 0,5 vaga, disputada por 4 times. (incluindo Israel e Taiwan). O vencedor enfrentaria um representante da UEFA.

Europa 
Um total de 33 seleções participaram das eliminatórias europeias para a copa de 1986. Das 24 vagas para a copa, 13,5 saíram das eliminatórias europeias. A Itália, campeã da copa de 1982, se classificou automaticamente, deixando as outras 12,5 vagas para serem disputadas entre as demais 32 seleções.

As 32 seleções foram divididas em 7 grupos. As seleções deveriam jogar entre elas em jogos de ida e volta. O número de seleções e vagas para cada grupo foram:

Os grupos 2, 3, 4 e 6 possuíam 5 seleções cada. As duas primeiras colocadas de cada grupo de classificariam automaticamente para a copa; 
Os grupos 1, 5 e 7 possuíam 4 seleções cada. A primeira colocada de cada grupo se classificaria automaticamente. As segundas colocadas dos grupos 1 e 5, jogariam uma repescagem, enquanto a segunda colocada do grupo 7 jogaria outra repescagem contra a seleção vencedora das eliminatórias da Oceânia. 
Nas repescagens, as seleções jogariam dois jogos, ida e volta, com as duas vencedoras se classificando para a copa.

Grupo 1 
17 de outubro, 1984, Bruxelas, Bélgica -  3 - 1 

17 de outubro, 1984, Zabrze, Polônia -  3 - 1 

31 de outubro, 1984, Mielec, Polônia -  2 - 2 

19 de dezembro, 1984, Atenas, Grécia -  0 - 0 

22 de dezembro, 1984, Tirana, Albânia -  2 - 0 

27 de fevereiro, 1985, Atenas, Grécia -  2 - 0 

27 de março, 1985, Bruxelas, Bélgica -  2 - 0 

1 de maio, 1985, Bruxelas, Bélgica -  2 - 0 

19 de maio, 1985, Atenas, Grécia -  1 - 4 

30 de maio, 1985, Tirana, Albânia -  0 - 1 

11 de setembro, 1985, Chorzów, Polônia -  0 - 0 

30 de outubro, 1985, Tirana, Albânia -  1 - 1

Grupo 2 
23 de maio, 1984, Norrköping, Suécia -  4 - 0 

12 de setembro, 1984, Estocolmo, Suécia -  0 - 1 

14 de outubro, 1984, Porto, Portugal -  2 - 1 

17 de outubro, 1984, Colônia, Alemanha -  2 - 0 

31 de outubro, 1984, Praga, Tchecoslováquia -  4 - 0 

14 de novembro, 1984, Lisboa, Portugal -  1 - 3 

16 de dezembro, 1984, Valeta, Malta -  2 - 3 

10 de fevereiro, 1985, Valeta, Malta -  1 - 3 

24 de fevereiro, 1985, Lisboa, Portugal -  1 - 2 

27 de março, 1985, Saarbrücken, Alemanha -  6 - 0 

21 de abril, 1985, Valeta, Malta -  0 - 0 

30 de abril, 1985, Praga, Tchecoslováquia -  1 - 5 

5 de junho, 1985, Estocolmo, Suécia -  2 - 0 

25 de setembro, 1985, Estocolmo, Suécia -  2 - 2 

25 de setembro, 1985, Praga, Tchecoslováquia -  1 - 0 

12 de outubro, 1985, Lisboa, Portugal -  3 - 2 

16 de outubro, 1985, Praga, Tchecoslováquia -  2 - 1 

16 de outubro, 1985, Stuttgart, Alemanha -  0 - 1 

17 de novembro, 1985, Munique, Alemanha -  2 - 2 

17 de novembro, 1985, Valetta, Malta -  1 - 2

Grupo 3 
27 de maio, 1984, Pori, Finlândia -  1 - 0 

12 de setembro, 1984, Belfast, Irlanda do Norte -  3 - 2 

17 de outubro, 1984, Londres, Inglaterra -  5 - 0 

31 de outubro, 1984, Antalya, Turquia -  1 - 2 

14 de novembro, 1984, Belfast, Irlanda do Norte -  2 - 1 

14 de novembro, 1984, Istambul, Turquia -  0 - 8 

27 de fevereiro, 1985, Belfast, Irlanda do Norte -  0 - 1 

3 de abril, 1985, Craiova, Romênia -  3 - 0 

1 de maio, 1985, Belfast, Irlanda do Norte -  2 - 0 

1 de maio, 1985, Bucareste, Romênia -  0 - 0 

22 de maio, 1985, Helsinki, Finlândia -  1 - 1 

6 de junho, 1985, Helsinki, Finlândia -  1 - 1 

28 de agosto, 1985, Timişoara, Romênia -  2 - 0 

11 de setembro, 1985, İzmir, Turquia -  0 - 0 

11 de setembro, 1985, Londres, Inglaterra -  1 - 1 

25 de setembro, 1985, Tampere, Finlândia -  1 - 0 

16 de outubro, 1985, Londres, Inglaterra -  5 - 0 

16 de outubro, 1985, Bucareste, Romênia -  0 - 1 

13 de novembro, 1985, İzmir, Turquia -  1 - 3 

13 de novembro, 1985, Londres, Inglaterra -  0 - 0

Grupo 4 
29 de setembro, 1984, Belgrado, Iugoslávia -  0 - 0 

13 de outubro, 1984, Luxemburgo, Luxemburgo -  0 - 4 

20 de outubro, 1984, Leipzig, Alemanha -  2 - 3 

17 de novembro, 1984, Esch-sur-Alzette, Luxemburgo -  0 - 5 

21 de novembro, 1984, Paris, França -  1 - 0 

5 de dezembro, 1984, Sófia, Bulgária -  4 - 0 

8 de dezembro, 1984, Paris, França -  2 - 0 

27 de março, 1985, Zenica, Iugoslávia -  1 - 0 

3 de abril, 1985, Sarajevo, Iugoslávia -  0 - 0 

6 de abril, 1985, Sófia, Bulgária -  1 - 0 

1 de maio, 1985, Luxemburgo, Luxemburgo -  0 - 1 

2 de maio, 1985, Sófia, Bulgária -  2 - 0 

18 de maio, 1985, Potsdam, Alemanha -  3 - 1 

1 de junho, 1985, Sófia, Bulgária -  2 - 1 

11 de setembro, 1985, Leipzig, Alemanha -  2 - 0 

25 de setembro, 1985, Luxemburgo, Luxemburgo -  1 - 3 

28 de setembro, 1985, Belgrado, Iugoslávia -  1 - 2 

30 de outubro, 1985, Paris, França -  6 - 0 

16 de novembro, 1985, Paris, França -  2 - 0 

16 de novembro, 1985, Karl Marx Stadt, Alemanha -  2 - 1

Grupo 5 
2 de maio, 1984, Nicósia, Chipre -  1 - 2 

26 de setembro, 1984, Budapeste, Hungria -  3 - 1 

17 de outubro, 1984, Rotterdam, Holanda -  1 - 2 

14 de novembro, 1984, Viena, Áustria -  1 - 0 

17 de novembro, 1984, Limassol, Chipre -  1 - 2 

23 de dezembro, 1984, Nicósia, Chipre -  0 - 1 

27 de fevereiro, 1985, Amsterdam, Holanda -  7 - 1 

3 de abril, 1985, Budapeste, Hungria -  2 - 0 

17 de abril, 1985, Viena, Áustria -  0 - 3 

1 de maio, 1985, Rotterdam, Holanda -  1 - 1 

7 de maio, 1985, Graz, Áustria -  4 - 0 

14 de maio, 1985, Budapeste, Hungria -  0 - 1

Grupo 6 
12 de setembro, 1984, Dublin, Irlanda -  1 - 0 

12 de setembro, 1984, Oslo, Noruega -  0 - 1 

26 de setembro, 1984, Copenhagen, Dinamarca -  1 - 0 

10 de outubro, 1984, Oslo, Noruega -  1 - 1 

17 de outubro, 1984, Berna, Suíça -  1 - 0 

17 de outubro, 1984, Oslo, Noruega -  1 - 0 

14 de novembro, 1984, Copenhagen, Dinamarca -  3 - 0 

17 de abril, 1985, Berna, Suíça -  2 - 2 

1 de maio, 1985, Dublin, Irlanda -  0 - 0 

2 de maio, 1985, Moscou, URSS -  4 - 0 

2 de junho, 1985, Dublin, Irlanda -  3 - 0 

5 de junho, 1985, Copenhagen, Dinamarca -  4 - 2 

11 de setembro, 1985, Berna, Suíça -  0 - 0 

25 de setembro, 1985, Moscou, URSS -  1 - 0 

9 de outubro, 1985, Copenhagen, Dinamarca -  0 - 0 

16 de outubro, 1985, Oslo, Noruega -  1 - 5 

16 de outubro, 1985, Moscou, URSS -  2 - 0 

30 de outubro, 1985, Moscou, URSS -  1 - 0 

13 de novembro, 1985, Dublin, Irlanda -  1 - 4 

13 de novembro, 1985, Lucerna, Suíça -  1 - 1

Grupo 7 
12 de setembro, 1984, Reykjavík, Islândia -  1 - 0 

17 de outubro, 1984, Glasgow, Escócia -  3 - 0 

17 de outubro, 1984, Sevilha, Espanha -  3 - 0 

14 de novembro, 1984, Cardiff, País de Gales -  2 - 1 

14 de novembro, 1984, Glasgow, Escócia -  3 - 1 

27 de fevereiro, 1985, Sevilha, Espanha -  1 - 0 

27 de março, 1985, Glasgow, Escócia -  0 - 1 

30 de abril, 1985, Wrexham, País de Gales -  3 - 0 

28 de maio, 1985, Reykjavík, Islândia -  0 - 1 

12 de junho, 1985, Reykjavík, Islândia -  1 - 2 

10 de setembro, 1985, Cardiff, País de Gales -  1 - 1 

25 de setembro, 1985, Sevilha, Espanha -  2 - 1

Repescagem (Europa) 
 Ida

 Volta

 Polônia - classificada.
 Bélgica - classificada ao vencer a repescagem europeia pelo gol marcado fora de casa
 Alemanha Ociental - classificada.
 Portugal - classificado.
 Inglaterra - classificada.
 Irlanda do Norte - classificada.
 França - classificada.
 Bulgária - classificada.
 Hungria - classificada.
 Dinamarca - classificada.
 União Soviética - classificada.
 Espanha - classificada.
 Escócia - classificada ao vencer a repescagem contra a Austrália.

América do Sul 
As 10 seleções foram divididas em três grupos: No Grupo 1, há quatro seleções, e nos Grupos 2 e 3 há três seleções. Todas jogam dentro de seus grupos entre si, em jogos de ida e volta. O campeão de cada grupo se classifica automaticamente. No Grupo 1, o segundo e terceiro colocado, bem como os segundos colocados dos Grupos 2 e 3, totalizando 4 seleções, disputam uma repescagem em sistema de mata-mata semifinal, em dois jogos. Os vencedores dos dois confrontos disputam a final da repescagem, em dois jogos. O vencedor da repescagem fica com a última vaga do continente.

Grupo 1 
26 de maio, 1985, Bogotá, Colombia -  1 - 0 

26 de maio, 1985, San Cristóbal, Venezuela -  2 - 3 

2 de junho, 1985, Bogotá, Colombia -  1 - 3 

2 de junho, 1985, San Cristóbal, Venezuela -  0 - 1 

9 de junho, 1985, Lima, Peru -  0 - 0 

9 de junho, 1985, Buenos Aires, Argentina -  3 - 0 

16 de junho, 1985, Lima, Peru -  4 - 1 

16 de junho, 1985, Buenos Aires, Argentina -  1 - 0 

23 de junho, 1985, San Cristóbal, Venezuela -  2 - 2 

23 de junho, 1985, Lima, Peru -  1 - 0 

30 de junho, 1985, Bogotá, Colombia -  2 - 0 

30 de junho, 1985, Buenos Aires, Argentina -  2 - 2

Grupo 2 
3 de março, 1985, Quito, Equador -  1 - 1 

10 de março, 1985, Montevidéu, Uruguai -  2 - 1 

17 de março, 1985, Santiago, Chile -  6 - 2 

24 de março, 1985, Santiago, Chile -  2 - 0 

31 de março, 1985, Quito, Equador -  0 - 2 

7 de abril, 1985, Montevidéu, Uruguai -  2 - 1

Grupo 3 
26 de maio, 1985, Santa Cruz de la Sierra, Bolívia -  1 - 1 

2 de junho, 1985, Santa Cruz de la Sierra, Bolívia -  0 - 2 

9 de junho, 1985, Assunção, Paraguai -  3 - 0 

16 de junho, 1985, Assunção, Paraguai -  0 - 2 

23 de junho, 1985, Rio de Janeiro, Brasil -  1 - 1 

30 de junho, 1985, São Paulo, Brasil -  1 - 1

Repescagem (América do Sul) 
 Ida

 Volta

Final 
 Ida

 Volta

 Argentina - classificado.
 Uruguai - classificado.
 Brasil - classificado.
 Paraguai - classificado na repescagem Sul-Americana.

América do Norte e Central

Primeira fase 
 Ida

 Volta

 desistiu, desta forma,  avançou automaticamente para a próxima fase.

 desistiu, desta forma,  avançou automaticamente para a próxima fase.

 desistiu, desta forma  avançou automaticamente para a próxima fase.

Segunda fase

Grupo 1 
Os jogos com mando do Suriname foram jogados fora.

24 de fevereiro, 1985, San Salvador, El Salvador -  0 - 3 

27 de fevereiro, 1985, San Salvador, El Salvador -  3 - 0 

3 de março, 1985, Tegucigalpa, Honduras -  1 - 1 

6 de março, 1985, Tegucigalpa, Honduras -  2 - 1 

10 de março, 1985, San Salvador, El Salvador -  1 - 2 

14 de março, 1985, Tegucigalpa, Honduras -  0 - 0

Grupo 2 
13 de abril, 1985, Victoria, Canadá -  2 - 0 

20 de abril, 1985, Victoria, Canadá -  2 - 1 

26 de abril, 1985, Porto Príncipe, Haiti -  0 - 1 

5 de maio, 1985, Cidade da Guatemala, Guatemala -  1 - 1 

8 de maio, 1985, Porto Príncipe, Haiti -  0 - 2 

15 de maio, 1985, Cidade da Guatemala, Guatemala -  4 - 0

Grupo 3 
Os jogos com mando de Trinidad e Tobago foram jogados fora.

24 de abril, 1985, San José, Costa Rica -  0 - 3 

28 de abril, 1985, San José, Costa Rica -  1 - 1 

15 de maio, 1985, Saint Louis, USA -  2 - 1 

19 de maio, 1985, Torrance, USA -  0 - 1 

26 de maio, 1985, Alajuela, Costa Rica -  1 - 1 

31 de maio, 1985, Torrance, USA -  0 - 1

Terceira fase 
11 de agosto, 1985, San José, Costa Rica -  2 - 2 

17 de agosto, 1985, Toronto, Canadá -  1 - 1 

25 de agosto, 1985, Tegucigalpa, Honduras -  0 - 1 

11 de setembro, 1985, San José, Costa Rica -  0 - 0 

8 de setembro, 1985, Tegucigalpa, Honduras -  3 - 1 

14 de setembro, 1985, St. John's, Canadá -  2 - 1 

 Canadá - classificado.

África

Primeira fase 
 Jogos de ida

 Jogos de volta

https://pt.athlet.org/futebol
 Sudão, avançou por ter feito um gol fora de casa.
 Angola avançou por ter ganho nos penaltis de 4-3.

Segunda fase 
 Jogos de ida

 Jogos de volta

 Placar Agregado.: Egito 01 x 01 Madagascar.
 Pênaltis.: Egito 03 x 02 Madagascar.

Terceira fase 
 Jogos de ida

 Jogos de volta

Quarta fase 
 Jogos de ida

 Jogos de volta

 Argélia - classificada.
 Marrocos - classificado.

Ásia

Zona A

Grupo 1 
 desistiu

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4 
O  se recusou a mandar seus jogos em campo neutro e foi excluído das eliminatórias.

Semifinais 
 Jogos de ida

 Jogos de volta

Final 
 Jogos de ida

 Jogos de volta

Zona B

Grupo 1 
2 de março, 1985, Katmandu, Nepal -  0 - 2 

10 de março, 1985, Kuala Lumpur, Malásia -  1 - 0 

16 de março, 1985, Katmandu, Nepal -  0 - 0 

31 de março, 1985, Kuala Lumpur, Malásia -  5 - 0 

6 de abril, 1985, Seul, Coreia do Sul -  4 - 0 

19 de maio, 1985, Seul, Coreia do Sul -  2 - 0

Grupo 2 
15 de março, 1985, Jacarta, Indonésia -  1 - 0 

18 de março, 1985, Jacarta, Indonésia -  2 - 0 

21 de março, 1985, Jacarta, Indonésia -  2 - 1 

23 de março, 1985, Bangkok, Tailândia -  3 - 0 

26 de março, 1985, Bangkok, Tailândia -  0 - 0 

29 de março, 1985, Bangkok, Tailândia -  0 - 1 

30 de março, 1985, Dacar, Bangladesh -  1 - 2 

2 de abril, 1985, Dacar, Bangladesh -  2 - 1 

5 de abril, 1985, Dacar, Bangladesh -  1 - 0 

6 de abril, 1985, Calcutá, Índia -  1 - 1 

9 de abril, 1985, Calcutá, Índia -  1 - 1 

12 de abril, 1985, Calcutá, Índia -  2 - 1

Grupo 3 
Os jogos entre China e Brunei foram jogados em campo neutro.

17 de fevereiro, 1985, Macau -  2 - 0 

17 de fevereiro, 1985, Hong Kong -  0 - 0 

20 de fevereiro, 1985, Macau -  0 - 4 

23 de fevereiro, 1985, Hong Kong -  8 - 0 

26 de fevereiro, 1985, Macau -  8 - 0 

1 de março, 1985, Hong Kong -  0 - 4 

6 de abril, 1985, Bandar Seri Begawan, Brunei -  1 - 5 

13 de abril, 1985, Bandar Seri Begawan, Brunei -  1 - 2 

28 de abril, 1985, Macau -   0 - 2 

4 de maio, 1985, Hong Kong -  2 - 0 

12 de maio, 1985, Pequim, China -  6 - 0 

19 de maio, 1985, Pequim, China -  1 - 2

Grupo 4 
19 de janeiro, 1985, Singapura -  1 - 1 

23 de fevereiro, 1985, Singapura -  1 - 3 

21 de março, 1985, Tóquio, Japão -  1 - 0 

30 de abril, 1985, Pyongyang, Coreia do Norte -  0 - 0 

18 de maio, 1985, Tóquio, Japão -  5 - 0 

25 de maio, 1985, Pyongyang, Coreia do Norte -  2 - 0

Semifinais 
 Jogos de ida

 Jogos de volta

Final 
 Jogo de ida

 Jogo de volta

 Iraque - classificado.
 Coreia do Sul - classificada.

Oceania 
Os jogos de mando da seleção do Taipé Chinês (República da China ou Taiwan) foram jogados fora.

3 de setembro, 1985, Ramat Gan, Israel -  6 - 0 

8 de setembro, 1985, Ramat Gan, Israel -  0 - 5 

21 de setembro, 1985, Auckland, Nova Zelândia -  0 - 0 

5 de outubro, 1985, Auckland, Nova Zelândia -  5 - 1 

8 de outubro, 1985, Ramat Gan, Israel -  1 - 2 

12 de outubro, 1985, Christchurch, Nova Zelândia -  0 - 5 

20 de outubro, 1985, Melbourne, Austrália -  1 - 1 

23 de outubro, 1985, Adelaide, Austrália -  7 - 0 

26 de outubro, 1985, Auckland, Nova Zelândia -  3 - 1 

27 de outubro, 1985, Sydney, Austrália -  0 - 8 

3 de novembro, 1985, Sydney, Austrália -  2 - 0 

10 de novembro, 1985, Ramat Gan, Israel -  3 - 0 

Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 1986

Repescagem UEFA/OFC 
 Jogo de ida

 Jogo de volta

 Austrália - derrotada no playoff contra a Escócia.

1986